Antonio Franchini (1958), scrittore italiano
 Cesare Franchini (calciatore 1909) (1909-1985), calciatore italiano
 Cesare Franchini (calciatore 1932) (1932-2014), calciatore italiano
 Enrico Franchini (1823-1887), militare italiano
 Francesco Franchini (1500-1559) umanista, poeta in lingua latina e vescovo cattolico italiano.
 Francesco Franchini (1690 circa-1757), compositore, organista e presbitero italiano
 Gianfranco Franchini (1938-2009), architetto italiano
 Gianluca Franchini (1972), calciatore italiano
 Luca Franchini (1965), giornalista e commentatore televisivo di wrestling italiano
 Luca Franchini (calciatore) (1983), calciatore italiano
 Maria Chiara Franchini (1979), cestista italiana
 Teresa Franchini (1877-1972), attrice teatrale italiana